Gilge steht für:
 Gilge, Landgemeinde im Reg.-Bez. Königsberg, Ostpreußen, seit 1945 Matrossowo (Kaliningrad, Polessk), Oblast Kaliningrad (Russland)
 Amtsbezirk Gilge, Reg.-Bez. Königsberg, Ostpreußen; siehe Matrossowo (Kaliningrad, Polessk)#Amtsbezirk Gilge
 Gilge, Flussarm im Delta der Memel, seit 1945 Matrossowka, Oblast Kaliningrad (Russland)

Gilge ist der Familienname folgender Personen:
 Waldemar Gilge, deutscher Fußballspieler